O pinyin tibetano (; ) é o sistema de transliteração para o alfabeto latino da língua tibetana usado oficialmente na China. É baseado no dialeto de Lassa, cuja pronúncia reflete com relativa precisão, à parte de não marcar os tons. É usado na China como alternativa à transliteração Wylie. Segue a norma de romanização SASM/GNC (sigla de State Administration of Surveying and Mapping/Geographical Names Committee; "Administração Estatal de Topografia e Mapeamento/Comité de Nomes Geográficos")

Transliteração de caracteres tibetanos em pinyin tibetano

Consoantes

Vogais finais 
Em combinação com   e .

Vogais 

.

.

Pares de vogais

Consoante final

Notas

Bibliografia 

 Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ 国家测绘局地名研究所 (Institute for Place Names of the State Survey Bureau; ed.). Zhōngguó dìmínglù 中国地名录 / Gazetteer of China. (Pékin, Zhōngguó dìtú chūbǎnshè 中国地图出版社 1997); . Com a grafia oficial de topónimos.
 Zàngwén pīnyīn jiàocái - Lāsàyīn 藏文拼音教材•拉萨音 / bod yig gi sgra sbyor slob deb, lha sa'i skad (Curso em transcrição do tibetano, dialeto de Lassa; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 1983), . Uma versão modificada da transcrição oficial, com letras de tons.
 Germano, David; Tournadre, Nicolas. THL Simplified Phonetic Transcription of Standard Tibetan (Tibetan and Himalayan Library, 12 de dezembro de 2003).
 Wylie, Turrell, A Standard System of Tibetan Transcription. In: Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. 22, 1959, p. 261-267.

Romanização
Língua tibetana